Пискуны () — род жуков-водолюбов из подсемейства Hydrophilinae.
Крупнейший род семейства, включающий более 270 видов.

Описание 
Взрослые особи преимущественно среднего размера, удлиненной и овальной формы и сильно выпуклые. Длина тела от 1,5 до 9 мм. Окраска тела от коричневой до желтовато-коричневой, с тёмными пятнами на переднеспинке и надкрыльях или без них. Голова сильно наклонена вниз, фасеточные глаза почти полусферически выпуклые, булавовидные усики состоят из 7 антенномеров. Вершина надкрылий цельная или выступающая в виде одного или двух шипов. Мезовентральный отросток обычно ламинарный. Скутеллюм длиннее ширины. Передние лапки самцов расширены, с четырьмя члениками; у самок все лапки 5-члениковые. Средние и задние голени и лапки с бахромой из длинных плавательных щетинок. 5-й вентрит брюшка имеет прямоугольную (реже полукруглую) выемку сзади. Род широко распространен на всех материках. Это одна из наиболее часто собираемых групп жуков-падальщиков, а также одна из самых узнаваемых из-за их типичной «горбатой» внешности. Все известные виды водные и, как правило, хорошо плавают. Они населяют ряд «традиционных» водных сред обитания, причем большинство видов обитает в непроточных условиях, таких как пруды и болота. Однако некоторые виды известны из других мест обитания, таких как окраины ручьев и медленные воды рек.

Классификация 
Более 270 видов.
Древнейшие виды описаны из эоцена: †Berosus barclayi (эоцен), †Berosus sexstriatus и †Berosus tenuis.

 Berosus aculeatus
 Berosus adustus
 Berosus affinis
 Berosus albipes
 Berosus alternans
 Berosus ambogynus
 Berosus amoenus
 Berosus approximans
 Berosus apure
 Berosus aquilo
 Berosus aragua
 Berosus arcanus
 Berosus arcus
 Berosus arnetti
 Berosus asiaticus
 Berosus asphaltinus
 Berosus assamensis
 Berosus asymmetricus
 Berosus atlanticus
 Berosus atrodorsus
 Berosus aulus
 Berosus auriceps
 Berosus auspicalis
 Berosus australiae
 Berosus avernus
 Berosus batesi
 Berosus bergrothi
 Berosus bibulus
 Berosus bidenticulatus
 Berosus birmensis
 Berosus bispina
 Berosus blechrus
 Berosus borellii
 Berosus bowringi
 Berosus brevibasis
 Berosus brevilobus
 Berosus bruchianus
 Berosus byzantinus
 Berosus capanaparo
 Berosus cariniceps
 Berosus castaneus
 Berosus chalcocephalus
 Berosus chevrolati
 Berosus chinensis
 Berosus coelacanthus
 Berosus cognitor
 Berosus consobrinus
 Berosus continentalis
 Berosus cooperi
 Berosus coptogonus
 Berosus cornicinus
 Berosus corozo
 Berosus corrini
 Berosus corrugatus
 Berosus corumbanus
 Berosus crassipes
 Berosus crassus
 Berosus cribrosus
 Berosus cuspidatus
 Berosus dallasae
 Berosus debilipennis
 Berosus decipiens
 Berosus decolor
 Berosus degallieri
 Berosus dehiscens
 Berosus dentalis
 Berosus dentatis
 Berosus dentifer
 Berosus devisi
 Berosus dibaphus
 Berosus dilutus
 Berosus dinajpuricus
 Berosus discolor
 Berosus dispar
 Berosus distigma
 Berosus dolerosus
 Berosus domitus
 Berosus ducalis
 Berosus dunguensis
 Berosus duplopunctatus
 Berosus duquefi
 Berosus ebeninus
 Berosus egregius
 Berosus elegans
 Berosus elongatulus
 Berosus erraticus
 Berosus ethmonotus
 Berosus exiguus
 Berosus fairmairei
 Berosus festai
 Berosus festivus
 Berosus firmius
 Berosus fischeri
 Berosus forsteri
 Berosus fratellus
 Berosus fraternus
 Berosus freyi
 Berosus frontifoveatus
 Berosus fulvus
 Berosus furcatus
 Berosus fuscostriatus
 Berosus garciai
 Berosus geayi
 Berosus gebieni
 Berosus geminus
 Berosus ghanicoides
 Berosus ghanicus
 Berosus gibbae
 Berosus gordito
 Berosus gracilipes
 Berosus griseus
 Berosus guilielmi
 Berosus guttalis
 Berosus guyanensis
 Berosus gynopalpis
 Berosus halasi
 Berosus hamatus
 Berosus hammondi
 Berosus hatchi
 Berosus hispanicus
 Berosus hispidulus
 Berosus holdhausi
 Berosus hoplites
 Berosus huangi
 Berosus humeralis
 Berosus incretus
 Berosus indicus
 Berosus indiges
 Berosus indus
 Berosus ineditus
 Berosus inermis
 Berosus inflatipes
 Berosus infuscatus
 Berosus ingeminatus
 Berosus ingratus
 Berosus inpa
 Berosus insignis
 Berosus insolitus
 Berosus interstitialis
 Berosus invisitatus
 Berosus involutus
 Berosus jaechi
 Berosus japonicus
 Berosus jolyi
 Berosus josephenae
 Berosus juxtadiscolor
 Berosus kalahariensis
 Berosus labelli
 Berosus latipalpus
 Berosus leleupi
 Berosus lesnei
 Berosus lewisius
 Berosus litvinchuki
 Berosus llanensis
 Berosus luridus
 Berosus luteus
 Berosus macropunctatus
 Berosus maculosus
 Berosus macumbensis
 Berosus madagascariensis
 Berosus majusculus
 Berosus manjarensis
 Berosus margaritinus
 Berosus margipallens
 Berosus marmoratus
 Berosus marquardti
 Berosus maru
 Berosus masculinus
 Berosus maximiliani
 Berosus megaphallus
 Berosus megillus
 Berosus metalliceps
 Berosus mexicanus
 Berosus miles
 Berosus minimus
 Berosus mixtus
 Berosus moerens
 Berosus mucronatus
 Berosus muellerorum
 Berosus multicarinatus
 Berosus munitipennis
 Berosus navatus
 Berosus nervulus
 Berosus neumanni
 Berosus nicholasi
 Berosus niger
 Berosus nigerianus
 Berosus nigriceps
 Berosus nigricollis
 Berosus nigrinus
 Berosus nigropictus
 Berosus nipponicus
 Berosus nitidissimus
 Berosus notapeltatus
 Berosus nudicollis
 Berosus nutans
 Berosus obesus
 Berosus obscuriceps
 Berosus obscurifrons
 Berosus obscurus
 Berosus olivae
 Berosus ordinatus
 Berosus oregonensis
 Berosus ornaticollis
 Berosus pallidipennis
 Berosus pallipes
 Berosus palposus
 Berosus pantherinus
 Berosus paraguayanus
 Berosus patruelis
 Berosus pectoralis
 Berosus pedregalensis
 Berosus peregrinus
 Berosus phallicus
 Berosus pluripunctatus
 Berosus problematicus
 Berosus pudens
 Berosus pugnax
 Berosus pulchellus
 Berosus pullatus
 Berosus punctatissimus
 Berosus puncticollis
 Berosus punctipennis
 Berosus punctulatus
 Berosus quadrapunctatus
 Berosus quadridens
 Berosus queenslandicus
 Berosus ralphi
 Berosus reardoni
 Berosus rectangulus
 Berosus regius
 Berosus repertus
 Berosus reticulatus
 Berosus rubellus
 Berosus rubiginosus
 Berosus ruffinus
 Berosus rufrenus
 Berosus rufulus
 Berosus rugulosus
 Berosus sadieae
 Berosus salvini
 Berosus sarahae
 Berosus sayi
 Berosus schillhammeri
 Berosus sharpi
 Berosus siamensis
 Berosus signaticollis
 Berosus simplicipes
 Berosus singularis
 Berosus sinigus
 Berosus sonjae
 Berosus speciosus
 Berosus spectatus
 Berosus spiniger
 Berosus spinosus
 Berosus stenocoptus
 Berosus sticticus
 Berosus stramineus
 Berosus stylifer
 Berosus subandinus
 Berosus subglobosus
 Berosus subovatus
 Berosus subtilis
 Berosus tartagalensis
 Berosus tayouanus
 Berosus tectonicus
 Berosus tetracanthus
 Berosus timmsi
 Berosus toxacanthus
 Berosus tramidrum
 Berosus trilobus
 Berosus trishae
 Berosus truncatipennis
 Berosus ugandanus
 Berosus uhligi
 Berosus undatus
 Berosus unguidentatus
 Berosus uniformis
 Berosus ussingi
 Berosus veronicae
 Berosus vietnamensis
 Berosus vijae
 Berosus vilipendus
 Berosus villosulus
 Berosus vinsoni
 Berosus vitticollis
 Berosus wadeae
 Berosus wewalkai
 Berosus wintersteineri
 Berosus youngi
 Berosus yunnanensis
 Berosus zimmermanni

Примечания

Литература 
  ISSN:0366-3612

  ISSN 0374-1036
 Schödl S. (1991) Revision der Gattung Berosus Leach. 1. Teil: Die paläartischen Arten der Untergattung Enoplurus (Coleoptera: Hydrophilidae). Koleopterologisches Rundschau 61: 111—135.

Ссылки 
 Biolib.cz: genus Berosus 

Водолюбы
Роды жесткокрылых